То́мас Липс (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (2003, 2006).
  (в составе команды Европы): серебро (2007).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2011).
 : золото (1995, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 LIPS Thomas (SUI) | CURLIT Biographies
 Томас Липс | Публикации на сайте curlington.ru
 Томас Липс | Публикации на сайте sovsport.ru

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу